Ricardo Morgan (1972. január 30.) jamaicai nemzetközi labdarúgó-játékvezető, partbíró, asszisztens.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője, partbírója, asszisztense lett.

A Jamaicai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1998-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen segítette partbíróként a működő játékvezetőt.

A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján két csoporttalálkozón, az Elefántcsontpart–Ausztrália (1–0) és a Koreai Köztársaság–Kamerun (1–1) mérkőzéseken, valamint az egyik negyeddöntőn, az Argentína–Hollandia (2–1) mérkőzésen szolgálta állandó segítő partbíróként Jair Marrufo (USA) játékvezetőt.

Partbíráskodásainak száma: 3

Források 

Jamaicai labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek